Чемпионат Германии по международным шашкам 2013 года () прошёл в Берлине с 24 по 27 января. Чемпион — Вадим Вирный, серебро — Виталий Штумпф, бронза — Юрий Гейзенблас.

Организатор: IGDD. Арбитр: Ян Желтковский. Участвовало 8 спортсменов, все с международным рейтингом: один международный гроссмейстер, 3 мастера ФМЖД. Средний рейтинг турнира 2094. Чемпионат проходил по круговой системе, 7 раундов, с контролем времени 80 минут на партию + минута за ход.

1 тур проходил 2013-01-24, с 9.00, 2-й — 2013-01-24 с 15.00, 3-й — 2013-01-25 с 9.00, 4-й — 2013-01-25 с 15.00, 5-й — 2013-01-26 с 9.00, 6-й — 2013-01-26 с 15.00, 7-й — 2013-01-27 с 8.30.

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 сайт чемпионата
 технические данные турнира

Примечания 

Чемпионаты Германии по международным шашкам
2013 год в шашках
Спортивные соревнования в Берлине
Январь 2013 года
Спорт в Германии в 2013 году